Adélaïde d’Orléans (1698-1743), fille du Régent Philippe d’Orléans ;
 Adélaïde d’Orléans (1777-1847), sœur du roi Louis-Philippe .

Autres
 'Adélaïde d'Orléans', variété de rosier grimpant

Homonymie capétienne